

Opere 

 Agnese di Hohenstaufen – opera in lingua tedesca del compositore italiano Gaspare Luigi Pacifico Spontini (1774-1851).

Persone 

 Agnese di Hohenstaufen – figlia di Corrado Hohenstaufen e d iIrmengarda di Henneberg.
Agnese di Hohenstaufen – figlia di Federico I Barbarossa e Beatrice di Borgogna